Csehország
 Vavřinec, település a Blanskói járásban
 Vavřinec, település a Kutná Hora-i járásban
 Szlovákia
 Lőrincvágása (1899-ig Vavrinecz, szlovákul: Vavrinec) település az Eperjesi kerületben, a Varannói járásban